Tabb ist der Familienname folgender Personen:
 John Bannister Tabb (1845–1909), amerikanischer Dichter und Pädagoge
 Michaela Tabb (* 1967), britische Poolbillard- und Snookerschiedsrichterin
 William K. Tabb (* 1942), Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Tab
 Tap
 Tapp (Begriffsklärung)